Oberbichl heißen folgende geographische Objekte:

 Oberbichl (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberbichl (Reit im Winkl), Ortsteil der Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern

 Oberbichl (Gemeinde Flachau), Ort bei  Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Oberbichl (Gemeinde Bischofshofen), Ortslage bei Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Oberbichl (Gemeinde Thal), Ortschaft von Thal, Steiermark
 Oberbichl (Gemeinde Prägraten am Großvenediger), Ortschaft von Prägraten, Osttirol
 Oberbichl (Gemeinde Ramsau), Ortsteil der Ortschaft Bichl in Ramsau im Zillertal, Tirol